est un genre éteint et fossile de thérapsides herbivores de l'infra-ordre des dicynodontes, dans la famille , qui a existé au cours du Permien il y a entre 253,8 et . Comme les autres dicynodontes, il était herbivore. Cet animal était dépourvu de dents, à l'exception de deux petites défenses proéminentes qui lui ont donné son nom. Il cueillait certainement l'herbe à l'aide d'un bec cornu à la manière des tortues, tandis que ses défenses lui servaient certainement à creuser et déterrer des racines et des tubercules.

Description 

Dicynodon était d'une taille moyenne pour le groupe des dicynodontes. Sa longueur moyenne était de 1,2 m, tandis que sa taille varie fortement suivant l'espèce. On a retrouvé des fossiles de ce genre dans des sédiments du Permien en Afrique du Sud, Tanzanie, Russie et Chine. La première espèce découverte et qui a engendré la création du genre était Dicynodon lacerticeps, découverte par Richard Owen en 1845. Un grand nombre d'espèces ont par la suite été placées dans ce genre, avant que certaines d'entre elles soient ensuite déplacées vers d'autres genres.

Cladogramme Dicynodontia

Bibliographie 
  Spencer G. Lucas, 2005, Dicynodon (Reptilia: Therapsida) from the Upper Permian of Russia: biochronologic significance: In: The Nonmarine Permian; edited by Lucas, S. G., and Zeigler, K. E., New Mexico Museum of Natural History & Science, Bulletin 30, p. 192-196.

Voir aussi 
 Dicynodontia

Liens externes

Notes et références 

Dicynodontia
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Tanzanie
Taxon fossile décrit en 1845
Taxon fossile décrit en 1859